J16 peut faire référence à :
 Diamant pentagonal allongé (J16), une figure géométrique ;
 Pneumopathie due à d'autres micro-organismes infectieux, non classée ailleurs, d'après la classification internationale des maladies ;
 Shenyang J-16, un chasseur d'attaque chinois.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres